Por el nombre de Francisco Bobadilla se conoce a los siguientes personajes:

 Francisco de Bobadilla, juez pesquisador español que mandó arrestar a Cristóbal Colón y que fue gobernador de La Española.
 Francisco de Mendoza y Bobadilla, clérigo español del siglo XVI.
 Francisco de Bobadilla, obispo español del siglo XVI.
 Francisco Bobadilla, guionista de televisión chileno.